Булгария — древнее государство булгар (болгар).
 Волжская Булгария.
 Великая Болгария.

Также может означать:

Техника 
 «Булгария» — российский (Татарстан) речной пассажирский теплоход, затонувший на Волге 10 июля 2011 г.

Ботаника 
 Булгария — род грибов семейства Булгариевые.
 Булгария пачкающая — вид грибов рода Булгария.

См. также 
 Булгар (значения)
 Болгар (значения)
 Болгария
 Болгары (значения)
 Булгары
 Волжские булгары